Macready ist der Familienname folgender Personen:

 George Macready (1899–1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Nevil Macready (1862–1946), britischer General
 William Charles Macready (1793–1873), englischer Schauspieler

Siehe auch:
 MacCready
 McCready